Regionalliga 2009/10 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 2009/10
 Fußball-Regionalliga 2009/10
 Fußball-Regionalliga 2009/10 (Frauen)
 Handball-Regionalliga 2009/10
 Handball-Regionalliga (Frauen) 2009/10
 Handball-Regionalliga West 2009/10

Siehe auch:

 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (2008–2012)